Szili ist der Familienname folgender Personen:

 István Szili (* 1982), ungarischer Boxer
 Katalin Szili (* 1956), ungarische Juristin

Siehe auch:
 Scilly
 Silly